

Cinema 
 Sartana non perdona (Sonora) – film del 1968 diretto da Alfonso Balcázar
 Premio Sonora – riconoscimento italiano e internazionale dedicato ai compositori di musiche da film

Geografia 
 Sonora – fiume del Messico
 Sonora – uno degli Stati federati del Messico
 Deserto di Sonora – deserto del Messico e degli Stati Uniti
 Isola di Sonora – isola del Canada

Località 
Brasile
 Sonora – città del Mato Grosso do Sul

Canada
 Sonora – città della Nuova Scozia

Stati Uniti d'America
 Sonora – città della contea di Tuolumne in California
 East Sonora – census-designated place della contea di Tuolumne in California
 Sonora Junction – comunità non incorporata della contea di Mono in California
 Sonora – città della contea di Hardin nel Kentucky
 Sonora – città della contea di Sutton in Texas

Persone 
 Diego Luis Soñora – calciatore argentino
 Joel Soñora – calciatore statunitense
 Dinastia Sonora

Pagine correlate 
 Sonor (disambigua)